Athabaska – rzeka w Kanadzie, dopływ Rzeki Niewolniczej
 Athabaska – jezioro w Kanadzie
 Athabaska – góra w Parku Narodowym Jasper (w Columbia Icefield)
 Dystrykt Athabaska